Пётр Лебеденко:
 Лебеденко, Пётр Васильевич (1916—2003) — советский писатель.
 Лебеденко, Пётр Павлович — советский военачальник.